Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2015 (met de officiële naam Coupe Rogers) werd gespeeld van 10 tot en met 16 augustus 2015. Het tennistoernooi werd gespeeld op hardcourtbanen van het Uniprix Stadium in de Canadese stad Montreal.

Het enkelspel werd gewonnen door Andy Murray. Hij versloeg in de finale Novak Đoković met 6-4, 4-6 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Bob en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Daniel Nestor en Édouard Roger-Vasselin met 7-6(5), 3-6 en [10-6].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Montreal/Toronto
2013